Karahöyük steht für

Karahöyük (Acıpayam), Dorf in der Provinz Denizli, Türkei 
Karahöyük (Adıyaman), Dorf in der Provinz Adıyaman, Türkei
Karahöyük (Gülşehir), Dorf in der Provinz Nevşehir, Türkei
Karahöyük (İncesu), Dorf in der Provinz İsparta, Türkei
Karahöyük (Şehitkamil), Dorf in der Provinz Gaziantep, Türkei